Stictolecanium ornatum  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Stictolecanium из семейства ложнощитовки (Coccidae).

Распространение 
Южная Америка: Бразилия (Sao Paulo).

Описание 

Питаются соками таких растений, как Myrtaceae: Eugenia jaboticaba.
Вид был впервые описан в 1900 году бразильским энтомологом Адольфом Хемпелем (Hempel, Adolph; 1870-1949) как .
Таксон  включён в состав рода  (триба Saisstiini) вместе с видом Stictolecanium entrerriantum.

См. также 
 Magnococcus cestri
 Cryptinglisia patagonica

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Ложнощитовки
Животные, описанные в 1910 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Бразилии